Katerina Stewart (ur. 17 lipca 1997 w Miami) – amerykańska tenisistka.

Kariera tenisowa 

W przeciągu kariery wygrała trzynaście singlowych i pięć deblowych turniejów rangi ITF. 27 lipca 2015 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 158. pozycję, natomiast 30 lipca 2018 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 400. miejsce.

Wygrane turnieje ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (0–1)

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Miami